Cross Internacional de Venta de Baños — международные соревнования по кроссу, которые проходят в деревне Вента-де-Баньос (Испания). Впервые прошли в 1980 году под названием Cross de Navidad (исп. Рождественский кросс). С 1982 года имеет статус международных соревнований и с этого же года носит своё нынешнее название. Дистанция у мужчин — 10,6 км, у женщин — 6,8 км.

Победители

Ссылки 
 Официальный сайт

Международные соревнования по лёгкой атлетике в Испании